Dit is een lijst van planetoïden 6301-6400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6301) Bohumilruprecht || 1989 BR1 || 29 januari 1989 || Z. Vávrová
|-
| (6302) Tengukogen || 1989 CF || 2 februari 1989 || T. Seki
|-
| (6303) - || 1989 EL2 || 12 maart 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6304) Josephus Flavius || 1989 GT3 || 2 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (6305) Helgoland || 1989 GE8 || 6 april 1989 || F. Börngen
|-
| (6306) Nishimura || 1989 UL3 || 30 oktober 1989 || A. Sugie
|-
| (6307) Maiztegui || 1989 WL7 || 22 november 1989 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (6308) Ebisuzaki || 1990 BK || 17 januari 1990 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6309) Elsschot || 1990 EM3 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (6310) Jankonke || 1990 KK || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (6311) Porubčan || 1990 RQ2 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6312) Robheinlein || 1990 RH4 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6313) Tsurutani || 1990 RC8 || 14 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (6314) Reigber || 1990 SQ16 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6315) Barabash || 1990 TS || 11 oktober 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6316) Méndez || 1990 TL6 || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (6317) Dreyfus || 1990 UP3 || 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (6318) Cronkite || 1990 WA || 18 november 1990 || E. F. Helin
|-
| (6319) Beregovoj || 1990 WJ3 || 19 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (6320) Bremen || 1991 AL3 || 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (6321) Namuratakao || 1991 BV || 19 januari 1991 || A. Sugie
|-
| (6322) - || 1991 CQ || 10 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (6323) Karoji || 1991 CY1 || 14 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6324) Kejonuma || 1991 DN1 || 23 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6325) - || 1991 EA1 || 14 maart 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6326) Idamiyoshi || 1991 FJ1 || 18 maart 1991 || A. Sugie
|-
| (6327) Tijn || 1991 GP1 || 9 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (6328) - || 1991 NL1 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (6329) Hikonejyo || 1992 EU1 || 12 maart 1992 || A. Sugie
|-
| (6330) Koen || 1992 FN || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6331) - || 1992 FZ1 || 28 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6332) Vorarlberg || 1992 FP3 || 30 maart 1992 || F. Börngen
|-
| (6333) Helenejacq || 1992 LG || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (6334) Robleonard || 1992 MM || 27 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (6335) Nicolerappaport || 1992 NR || 5 juli 1992 || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (6336) Dodo || 1992 UU || 21 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (6337) Shiota || 1992 UC4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6338) Isaosato || 1992 UO4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6339) Giliberti || 1993 SG || 20 september 1993 || V. S. Casulli
|-
| (6340) Kathmandu || 1993 TF2 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6341) - || 1993 UN3 || 20 oktober 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6342) - || 1993 VG || 7 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6343) - || 1993 VK || 7 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6344) - || 1993 VM || 7 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6345) Hideo || 1994 AX1 || 5 januari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6346) Syukumeguri || 1995 AY || 6 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (6347) - || 1995 BM4 || 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6348) - || 1995 CH1 || 3 februari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6349) Acapulco || 1995 CN1 || 8 februari 1995 || M. Koishikawa
|-
| (6350) Schlüter || 3526 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6351) Neumann || 4277 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6352) Schlaun || 2400 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6353) Semper || 3107 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6354) Vangelis || 1934 GA || 3 april 1934 || E. Delporte
|-
| (6355) Univermoscow || 1969 TX5 || 15 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (6356) Tairov || 1976 QR || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6357) Glushko || 1976 SK3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6358) Chertok || 1977 AL1 || 13 januari 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (6359) Dubinin || 1977 AZ1 || 13 januari 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (6360) - || 1978 UA7 || 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (6361) Koppel || 1978 VL11 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6362) Tunis || 1979 KO || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (6363) Doggett || 1981 CB1 || 6 februari 1981 || E. Bowell
|-
| (6364) Casarini || 1981 ET || 2 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (6365) Nickschneider || 1981 ES29 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6366) Rainerwieler || 1981 UM22 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (6367) - || 1982 FY2 || 18 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (6368) Richardmenendez || 1983 RM3 || 1 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (6369) - || 1983 UC || 16 oktober 1983 || Z. Vávrová
|-
| (6370) Malpais || 1984 EY || 9 maart 1984 || B. A. Skiff
|-
| (6371) Heinlein || 1985 GS || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (6372) Walker || 1985 JW1 || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6373) Stern || 1986 EZ || 5 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (6374) Beslan || 1986 PY4 || 8 augustus 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (6375) Fredharris || 1986 TB5 || 1 oktober 1986 || CERGA
|-
| (6376) Schamp || 1987 KD1 || 29 mei 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6377) Cagney || 1987 ML1 || 25 juni 1987 || A. Mrkos
|-
| (6378) - || 1987 SE13 || 27 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (6379) Vrba || 1987 VA1 || 15 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (6380) Gardel || 1988 CG || 10 februari 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6381) Toyama || 1988 DO1 || 21 februari 1988 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (6382) - || 1988 EL || 14 maart 1988 || J. Alu
|-
| (6383) Tokushima || 1988 XU1 || 12 december 1988 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (6384) Kervin || 1989 AM || 3 januari 1989 || E. F. Helin
|-
| (6385) Martindavid || 1989 EC2 || 5 maart 1989 || A. Mrkos
|-
| (6386) Keithnoll || 1989 NK1 || 10 juli 1989 || H. E. Holt
|-
| (6387) - || 1989 WC || 19 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6388) - || 1989 WL1 || 25 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6389) Ogawa || 1990 BX || 21 januari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6390) Hirabayashi || 1990 BG1 || 26 januari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6391) Africano || 1990 BN2 || 21 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (6392) Takashimizuno || 1990 HR || 29 april 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (6393) - || 1990 HM1 || 29 april 1990 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (6394) - || 1990 QM2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (6395) Hilliard || 1990 UE1 || 21 oktober 1990 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6396) Schleswig || 1991 AO3 || 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (6397) - || 1991 BJ || 17 januari 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (6398) Timhunter || 1991 CD1 || 10 februari 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (6399) Harada || 1991 GA || 3 april 1991 || T. Seki
|-
| (6400) Georgealexander || 1991 GQ1 || 10 april 1991 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten